969 км (969-ий кіломе́тр; Дев'ятьсот шістдесят дев'ятий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

969 км — зупинний пункт Придніпровської залізниці;
 колишня назва зупинного пункту Турія Одеської залізниці;



Див. також 
 969 (значення)
 969
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (9)